Molekulska formula -{C23H35NO2}- se može odnositi na:

 Tonazocin
 Zenazocin